Le Wexford Youths Women's Football Club est un club irlandais féminin de football. Il est la section féminine du Wexford Football Club. Cette équipe, par ses quatre titres de championnes d'Irlande est la plus titrée des équipes féminines en championnat d'Irlande. Elle joue ses matchs à domicile au Ferrycarrig Park.

Histoire

Participations en Ligue des champions féminine de l'UEFA 
Le Wexford Youths Women's Football Club se qualifie à quatre reprises pour la Ligue des champions féminine

2015-2016 
Les matchs se déroulent à Kleczew et Konin, en Pologne.

|valign=top align=left width=50%|

|}
|}

2016-2017 
Les matchs se déroulent à Wexford et Waterford, en Irlande.

|valign=top align=left width=50%|

|}
|}

2018-2019 
Les matchs se déroulent à Belfast

2019-2020 
A venir

Palmarès 
Championnat d'Irlande (4)
 Vainqueur en 2014-2015, 2015-2016, 2017 et 2018.
Coupe d'Irlande (2)
Vainqueur en 2015 et 2018
Finaliste en 2016
 Coupe de la Ligue (2)
Vainqueur en 2013-2014 et 2015-2016

Notes et références 
  

Comté de Wexford
Club de football fondé en 2007
Club féminin de football en Irlande